Réka Nagy se poate referi la una dintre următoarele persoane:

 Réka Nagy (1941), actriță maghiară originară din România
 Réka Nagy (1985), informaticiană maghiară din România, lector universitar de algoritmi și teoria jocurilor
 Réka Nagy (1986), înotătoare maghiară, participantă la Jocurile Olimpice
 Réka Nagy (2003), înotătoare maghiară
 Réka Nagy (?), prezentatoare TV